Пяэзуке () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Пяэзуке, Йоханнес (1892—1918) — эстонский фотограф и режиссёр.
 Пяэзуке, Тиит (род. 1941) — эстонский художник.